Tessitore – addetto alla tessitura
 Tessitore – calciatore italiano
 Tessitore al telaio – quadro di Vincent van Gogh
 Uccelli tessitori – famiglia di uccelli passeriformi

Persone

Tessitore
 Alberto Tessitore – calciatore italiano
 Fulvio Tessitore – filosofo italiano
 Gennaro Tessitore – cestista italiano
 Sebastiano Tessitore – ingegnere italiano

Cognomi composti
 Amelia Tessitore Gelanzè – pittrice italiana